O Desterro Rugby Clube é um clube de Rugby sediado na cidade de Florianópolis, SC, Brasil. Sua equipe da categoria adulto - feminina é bicampeã brasileira de Sevens (Super Sevens 2013, 2014 e BR Sevens 2013,2014), enquanto a categoria adulto - masculina foi 3 vezes campeã brasileira de XV (1996, 2000, 2005), 2 vezes vice-campeã (2010, 2016) e campeã brasileira de Sevens em 2014. Foi fundado no dia 20 de junho de 1995. É filiado à Confederação Brasileira de Rugby e à Federação Catarinense de Rugby.

História 

A história do Desterro Rugby Clube teve início em 1994, quando um grupo de jovens se juntou ao português Miguel Caçote que tinha muitos anos de prática no esporte. Os primeiros treinos foram realizados na Praia da Joaquina devido à falta de um campo de treinamento, e por ser, na época, a única praia com iluminação na ilha. 

O primeiro jogo do Desterro aconteceu em Curitiba, com vitória do time da casa. Ainda em 1994, aconteceu o primeiro jogo de rugby em Santa Catarina, que foi também a primeira vitória do Desterro, por 32 x 29.

Em 1995 o Desterro foi devidamente fundado como Clube, tendo Aurélio Zimmermann como primeiro presidente e o argentino Carlos Gomis como novo técnico da equipe. Quem também muito contribuiu para o desenvolvimento do clube foi o argentino Luiz Lamas, de tradicional família de rugbiers do San ISidro Club, o SIC de Buenos Aires. Trazia de férias seus amigos que jogavam na primeira divisão da Argentina, que humildemente ministravam o aprendizado na praia, no pasto, onde fosse.No mesmo ano foram feitos os primeiros contatos com a Associação Brasileira de Rugby.

No ano de 1996 foi realizado o Primeiro Torneio Floripa Seven de Praia, em Jurerê, que contou com a participação de todos os grandes clubes do Brasil. No ano seguinte o torneio se repetiu, desta vez com a participação de seis equipes estrangeiras, e tendo o Desterro como campeão. Ainda em 1996, no mês de julho, o Desterro realizou sua primeira "gira" internacional, ficando dez dias na Argentina e realizando grandes jogos contra clubes tradicionais como o San Isidro Club (SIC) da cidade de Buenos Aires e da cidade de La Plata, o Club Universitario de La Plata (C.U.L.P), o Los Tilos e o Club San Luis La Plata.

No segundo semestre o Desterro fez a sua primeira participação no Campeonato Brasileiro de Rugby e obteve seu primeiro título, ganhando da forte equipe do Bandeirantes Rugby Club em São Paulo, por 24 a 21. Quatro anos mais tarde, em 2000, o Desterro repetiria o feito, desta vez jogando contra a equipe do São José Rugby Clube em
São José dos Campos, e novamente em 2005, vencendo mais uma vez a equipe de São José dos Campos, na cidade de São Paulo.

Em 1998, o time juvenil do Desterro conquistou o título brasileiro e a equipe feminina participou pela primeira vez de um campeonato de nível nacional em Campos do Jordão, sagrando-se campeã.

Títulos 

 Categoria Adulto Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 3 vezes  (1996, 2000, 2005)
Campeonato Brasileiro de Rugby vice-campeão 2 vez  (2010, 2016)

  Liga Sul de Rugby campeão 5 vezes (2003. 2004, 2008, 2009, 2010)
Liga Sul de Rugby vice-campeão 1 vez (2007)

  Campeonato Catarinense de Rugby campeão 4 vezes (2006, 2008, 2009, 2010)
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão 3 vezes (2000, 2005, 2011)
Torneio Floripa Rugby Sevens vice-campeão taça ouro 1 vez (2006)

  Torneio Verão Vivo FEESC de Seven de Praia campeão 1 vez (2004)
  Torneio International Seven Beach de Florianopólis campeão 1 vez (2005)
  Torneio International de Seven de Praia de Florianópolis campeão 1 vez (1997)
  Torneio Internacional de Seven de Praia - Balneário Camboriú campeão 1 vez (1999)

 Categoria Adulto Feminino
  Liga Sul de Rugby campeão 2 vezes (2005, 2006)
Liga Sul de Rugby vice-campeão 3 vezes (2007, 2008, 2009)

  Campeonato Catarinense de Rugby campeão 1 vez (2006)
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão 4 vezes (2000, 2002, 2005, 2009)
Torneio Floripa Rugby Sevens vice-campeão 1 vez (2006)

  Torneio Verão Vivo FEESC de Seven de Praia campeão 6 vezes (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003)
  Torneio Cidade de São Paulo de Rugby Seven-a-Side campeão 2 vezes (2000, 2001)
  Campos do Jordão Open de Rugby campeão 3 vezes (1998, 1999, 2000)

 Categoria Juvenil Masculino
  Campeonato Brasileiro de Rugby campeão 1 vez (1998)
  Liga Sul de Rugby vice-campeão 3 vezes (2007, 2008, 2009)
  Torneio Floripa Rugby Sevens campeão taça ouro 1 vez (2009)
  Torneio Donovan & Macintyre Categoria M17 campeão 1 vez (2004)
  Torneio Cidade de São Paulo de Rugby Seven-a-Side vice-campeão 1 vez (2000)

Ligações externas 

 

Times de rugby de Santa Catarina
Fundações em Santa Catarina em 1995